Berberian ist der Familienname folgender Personen:
 Arsen Berberian (1937–2013), armenischer Geistlicher und Erzbischof der Armenischen Apostolischen Kirche
 Cathy Berberian (1925–1983), US-amerikanische Sängerin
 Charles Berberian (* 1959), französischer Comiczeichner
 Mannig Berberian (1883–1960), armenische Dichterin und Tochter von Retheos Berber 
 Onnig Berberian (?–1959), armenischer Komponist und älterer Bruder von Schahan Berberian 
 Retheos Berberian (1848–1907), armenischer Pädagoge 
 Schahan R. Berberian (1891–1956), armenischer Philosoph, Komponist, Pädagoge, Psychologe, Ästhet und Schriftsteller
Sterling K. Berberian (* 1926), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Berbérian